Timbiqui kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Timbiquí (ort), Cauca, 
 Timbiquí (kommun), Cauca, 
 Timbiqui (flygplats i Colombia), Cauca, 

Robotskapade Colombiaförgreningar